Spölin ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Spölin (1587–1643), von 1628 bis 1643 Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn
 Johann Spölin (auch Han(n)s Spölin; † 1595), von 1575 bis 1595 Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn
 Johann Conrad Spölin (1615–1680), von 1673 bis 1680 Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn